Уильям (Вильям) Кёртис (; ) — британский (английский) ботаник и энтомолог.

Биография 
Кёртис был аптекарем в Лондоне, но впоследствии всецело посвятил себя ботанике; основал ботанический сад, где читал лекции; с 1787 года издавал Curtis’s Botanical Magazine, который, после его смерти, продолжали издавать Гукеры, отец и сын. Журнал издаётся до сих пор, являясь одним из старейших ботанических журналов. Кёртис обучал ботанике и ботанической иллюстрации Сиденхэма Тиста Эдвардса, который стал первым художником с полным рабочим днём, который работал в «The Botanical Magazine».

Труды Кёртиса 
 «Flora Londinensis» (2 тома, 1777)
 «Practical observations on the British grasses» (2 издание, 1790).

Память 
На родине Кёртиса создан его музей.

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Энтомологи Великобритании